か в хирагане и カ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «ка», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /ka/. В современном японском языке находится на шестом месте в слоговой азбуке, после お и перед き.

Происхождение 
か и カ появились в результате упрощённого написания кандзи 加.

Написание 

Знак хираганы «か» записывается с помощью трёх штрихов:
 слева направо проводится горизонтальная черта, сворачивающая вниз, а затем образующая небольшой крючок по направлению влево;
 выгнутая вертикальная черта, перечёркивающая первую черту;
 мелкая выгнутая черта справа.

Знак катаканы «カ» записывается с помощью двух штрихов:
 слева направо проводится горизонтальная черта, сворачивающая вниз, а затем образующая небольшой крючок по направлению влево;
 выгнутая вертикальная черта, перечёркивающая первую черту.

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 か: U+304B,
 カ: U+30AB.

Кана